One Trip/One Noise — це збірник реміксів на пісні французького рок-гурту Noir Désir.

Треклист 

 One Trip/One Noise (5:26) — Treponem Pal
 Oublié (3:39) — Réplicant, гітарист гурту "Cri de la Mouche"
 Fin de siècle (5:37) — Andrej
 Le Fleuve (6:06) — Franz Treichler, з гурту "The  Young Gods"
 À l'arrière des taxis (5:22) — Al Comet, des Young Gods
 Tostaky (4:51) — GusGus
 Lolita nie en bloc (3:00) — Anna logik
 À ton étoile (4:09) — Yann Tiersen
 Lazy (4:40) — Zend Avesta
 Septembre en attendant (Un jour à Belgrade) (2:58) — Andrej
 Tostaky (5:10) — Télépopmusik
 Les Écorchés (4:00) — Sloy
 666.667 Club (7:51) — Tilos Clan

Посилання 

Слова (фр.)

Музичні альбоми 1998
Альбоми Noir Désir